Первая лига 2009/2010 () — 47-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 22 августа 2009 года и закончился 22 мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Групповой турнир за выход в Суперлигу

Ссылки 
Первая лига Турции 2009/10 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2009/10 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2009/10 на сайте rsssf.com 

2009/2010
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2009 году
Спорт в Турции в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010